Summerall ist der Familienname folgender Personen:

 Charles P. Summerall (1867–1955), US-amerikanischer General und 12. Chief of Staff of the Army
 Pat Summerall (1930–2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Sportkommentator